Појам Рузвелт може да се односи на:
 Роузвелт (Њујорк), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Роузвелт (Аризона), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Роузвелт (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Роузвелт (Њу Џерзи), град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Роузвелт (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Роузвелт (Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома
 Роузвелт (Вашингтон)
 Рузвелт (језеро)

Особе 
 Теодор Рузвелт, 26. председник САД
 Френклин Делано Рузвелт, 32 председник САД
 Еленор Рузвелт, супруга Френклина Рузвелта